Sabrah steht für:

 Sabrah (Stadt), eine Stadt in Libyen
Sabrah (AFV), ein israelischer Panzer

Sabrah ist der Familienname folgender Personen:

 Abd as-Salam Sabrah (1912–2012), jemenitischer Politiker